La Roca Raor és una roca singular del terme municipal de Monistrol de Calders, a la comarca del Moianès.

Està situada en els Solells de la Casanova, a la part central-oriental del terme, al sud-est de Trullars, a la dreta del torrent de la Baga de l'Hom. La Roca Raor és un punt de referència en tots els documents de l'edat moderna a l'hora de delimitar el territori, ja que hi comença, cap a llevant, les possessions de la masia del Coll.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Raor